Arenberg of Aremberg kan zijn:

in Duitsland:
 het "oude" hertogdom Arenberg (-1803)
 het "nieuwe" hertogdom Arenberg (1803-1810)
 Aremberg (gemeente), Rijnland-Palts
 Burg Aremberg, voormalige burcht van het huis Arenberg bij Ahrweiler
 Arenberg (Koblenz), stadsdeel
 Aremberg (berg), het hoogste punt in het Ahrgebergte

in België:
 Arenbergpaleis, Brussel
 Kasteel van Arenberg, Heverlee, nu universiteitscampus
 Kasteel van Arenberg, Edingen  
 Arenberg (restaurant), Heverlee
 Arenberginstituut, Leuven, instituut voor scheikunde, vandaag Kunstencentrum STUK
 Arenbergschouwburg, Antwerpen
 Cinéma Arenberg, Brussel

in Frankrijk:
Bos van Wallers-Arenberg

in Nederland:
 Arenberg (Beemster), een buurt(schap) in de gemeente Beemster
 Commissaris Aremberg, personage in de Haagse politieromans van Pim Hofdorp

Personen:
 Huis Arenberg, adellijk geslacht met bezittingen in meerdere Europese landen
Jan van Ligne, graaf van Arenberg
Filips Frans van Arenberg, eerste hertog van Arenberg
Engelbert Marie van Arenberg, negende en laatste hertog van Arenberg